MPS Group Championships 2009 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых грунтовых кортах.

Турнир-2009 является 30-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования впервые проходили в Понте-Ведра-Бич — с 6 по 12 апреля 2009 года. Турнир входил в весеннюю серию соревнований на зелёном грунте.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Надежда Петрова (№ 9 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Каролина Возняцки выигрывает 1-й титул в сезоне и 4-й за карьеру в туре ассоциации.
 Александра Возняк уступает все 1-й финал в сезоне и 2-й за карьеру в туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Саня Мирза выигрывает 1-й титул в сезоне и 8-й за карьеру в туре ассоциации.
 Чжуан Цзяжун выигрывает 1-й титул в сезоне и 11-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 MPS Group Championships

 WTA Тур 2009 года
 Международные турниры WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 

США
Теннис
Апрель 2009 года
2009